Bärnthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Bärnthaler (* 1967), deutscher Maler 
 Hans Bärnthaler (1954–1989), österreichischer Bergsteiger
 Irmgard Bärnthaler (* 1939), österreichische Historikerin, Autorin und Galeristin